Макси́м Рудо́льфович Трунёв (7 сентября 1990 года, Кирово-Чепецк, Кировская область, РСФСР, СССР) — российский хоккеист, нападающий. Играл в нескольких клубах КХЛ.

Биография 
Родился 7 сентября 1990 года в Кирово-Чепецке. Воспитанник ДЮСШ местного хоккейного клуба «Олимпия» (первый тренер С. Ю. Лихачёв), затем вошёл в систему подготовки череповецкой «Северстали», в 2006 году попал в символическую сборную турнира «Mac’s AAA Midget» в Канаде. Игровую карьеру начал в юношеской «Северстали-2», выступавшей в первой лиге российского чемпионата.

В итоге драфта НХЛ 2008 года году был выбран в 5-м раунде под общим 138-м номером клубом «Монреаль Канадиенс». Также Трунёв был выбран под общим 3-м номером в драфте Канадской хоккейной лиги клубом WHL , а после исключения из первоначального списка — задрафтован клубом «Трай-Сити Американс».

С 2008 года являлся игроком основного состава «Северстали», параллельно регулярно привлекался к выступлениям в связанных череповецких клубах младших лиг — «Северстали-2» и «Алмазе».

Являлся участником неудачного для молодёжной сборной России чемпионата мира 2010 года.

Весной 2012 года перешёл в состав ярославского «Локомотива», кроме него в 2012—2014 годах играл в клубах КХЛ — владивостокском «Адмирале» и нижнекамском «Нефтехимике», а также в клубе ВХЛ «Дизель» из Пензы. В 2014 году вновь вернулся в «Северсталь». В 2017 году перешёл в московский «Спартак». 1 мая 2019 года после окончания контракта покинул «Спартак».

Сезон 2019/2020 начал в клубах КХЛ «Трактор» (с 24 сентября до 12 октября) и «Северсталь» (с 18 до 25 ноября, провёл 1 матч), но большую часть сезона играл в составе карагандинской «Сарыарки», выступающей в ВХЛ. Пропустив следующий сезон, возобновил карьеру в клубе Белорусской экстралиги «Шахтёр» из Солигорска, завоевавшем бронзовые медали чемпионата. С 2022 года играет в составе ташкентского клуба «Хумо», выступающем в Профессиональной хоккейной лиге Казахстана.

Статистика

Клубная карьера 

 a В этом сезоне в «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке Надежды.

Сборная

Литература

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Алмаз»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Сарыарка»
Игроки ХК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ХК «Хумо»
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»